Sneyers est un patronyme porté notamment par :

 Elizabeth Sneyers (1913-1998), avocate et féministe belge ;
 Léon Sneyers (1877-1948), architecte belge ;
 René Sneyers (1918-1984), chimiste belge.